I comuni di Castiglia-La Mancia sono pari a 919.

Lista

Provincia di Albacete

Provincia di Ciudad Real

Provincia di Cuenca

Provincia di Guadalajara

Provincia di Toledo

Collegamenti esterni 
Instituto Nacional de Estadística

Castiglia-La Mancia